Max Unger kan syfta på:

* Max Unger (1883–1959), tysk musikolog
 Max Unger (1854–1918), tysk skulptör
 Max Unger (född 1986), amerikansk utövare av amerikansk fotboll